ZFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Old Fort Bay (Canada)